Хемніцер Іван Іванович (1745—1784) — російський поет-байкар.
 Хемніцер (футбольний клуб)